Schahrestan, auch Schahristan, Schahriston o. ä., steht für
 Schahrestan, die zweite administrative Ebene in der Verwaltungsgliederung des Iran
 Schahrestan (Städtebau), die Kernstadt mittelalterlicher Städte Zentralasiens

 Schahriston, Dorf in der Provinz Sughd in Tadschikistan